Степанчук Сергій Анатолійович
 Степанчук Аліна
 Степанчук Петро Олексійович
 Степанчук Павло Анатолійович

Українські прізвища